Mark Alexander Terrance Pysyk (né le  à Edmonton dans la province de l'Alberta) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il débute dans la Ligue de hockey junior de l'Alberta avec les Crusaders de Sherwood Park. Il se joint en cours de saison aux Oil Kings d'Edmonton
dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au premier tour, à la  au total par les Sabres de Buffalo. Il participe avec l'équipe LHOu à la Super Serie Subway en 2009 et 2010. En 2012, il passe professionnel avec les Americans de Rochester, club-école de Kings dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Sabres chez les Capitals de Washington.

Le , Pysyk est échangé aux Panthers de la Floride en compagnie de deux choix au repêchage (2016) en retour de Dmitri Kulikov et d'un choix de  (2016).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Crusaders de Sherwood Park || LHJA|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Oil Kings d'Edmonton|| LHOu|| 14|| 1|| 2|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Oil Kings d'Edmonton|| LHOu|| 61|| 5|| 15|| 20|| 27|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Oil Kings d'Edmonton|| LHOu|| 48|| 7|| 17|| 24|| 47|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Oil Kings d'Edmonton|| LHOu|| 63|| 6|| 36|| 40|| 88|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2011-2012|| Oil Kings d'Edmonton|| LHOu || 57|| 6|| 32|| 38|| 83|| 20|| 3|| 8|| 11|| 16
|-
| 2012-2013|| Americans de Rochester|| LAH || 57|| 4|| 14|| 18|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
|2012-2013 || Sabres de Buffalo || LNH || 19|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Sabres de Buffalo || LNH || 44|| 1|| 6|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Americans de Rochester || LAH || 31|| 1|| 11|| 12|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2014-2015|| Americans de Rochester || LAH || 54 || 3 || 14 || 17 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Sabres de Buffalo || LNH || 7 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 55 || 1 || 10 || 11 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester || LAH || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride || LNH || 82 || 4 || 13 || 17 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Panthers de la Floride || LNH || 82 || 3 || 13 || 16 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 70 || 1 || 10 || 11 || 26  || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH || 58 || 9 || 9 || 18 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 36 || 3 || 1 || 4 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo  || LNH || 68 || 3 || 9 || 12 || 16 || - || - || - || - || -
|-

| 521 || 28 || 76 || 104 || 162 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| +7||align="left"| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en janvier 1992
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Sabres de Buffalo
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Stars de Dallas